

Населені пункти та їхні частини

 Едвардув — село в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Едвардув — село в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Едвардув — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Едвардув — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Едвардув — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Едвардув — частина міста Белхатув у Белхатовському повіті Лодзинського воєводства
 Едвардув — частина міста Констанцин-Єзьорна в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства
 Едвардув — частина села Любець у гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Едвардув — частина села Лашев у гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Едвардув — частина села Кендзерувка в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Едвардув — осада в гміні Кондратовіце Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки